Большо́й Неве́р

 Большой Невер — река в Амурской области, левый приток Амура.
 Большой Невер — станция Забайкальской железной дороги в селе Невер Сковородинского района.

См. также 
 Невер